

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 101, w tym 18 podstawowych

Inne 
 Zarzecze – część miasta Sochaczewa (dawniej Chodakowa)
 Zarzecze – była osada leśna w województwie lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Zarzecze – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim
 Zarzecze – przystanek kolejowy w Zarzeczu, w województwie małopolskim
 Zarzecze – przystanek kolejowy  w Zarzeczu w powiecie bełchatowskim, w województwie łódzkim

Miejscowości poza granicami Polski 
 Białoruś

 Litwa
 Zarzecze – dzielnica Wilna
 Zarzecze – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

 Ukraina

Zobacz też 
 Osiedle Widok Zarzecze
 Gromada Zarzecze
 Zarzecze Jeleniewskie
 Rytel Zarzecze

Przypisy

Linki zewnętrzne